Shimomoto steht für:

 (18365) Shimomoto, Asteroid des Hauptgürtels

Shimomoto ist der Familienname folgender Personen:

 Hatiro Shimomoto (1935–2021), brasilianischer Politiker
 Shimomoto Kenkichi (1897–1957), japanischer Manager
 Shirō Shimomoto (* 1948), japanischer Schauspieler